Saulx bezeichnet:

 die Saulx (Fluss), einen Nebenfluss der Marne in Frankreich
 Saulx (Haute-Saône), eine Gemeinde im französischen Département Haute-Saône

Orte mit Namenszusatz:
 Saulx-le-Duc, eine Gemeinde im französischen Département Côte-d'Or
 Saulx-lès-Champlon, eine Gemeinde im französischen Département Meuse
 Saulx-les-Chartreux, eine Gemeinde im französischen Département Essonne
 Saulx-Marchais, eine Gemeinde im französischen Département Yvelines

Saulx ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspard de Saulx, seigneur de Tavannes (1509–1573), französischer Feldherr und Marschall von Frankreich
 Jacques de Saulx (1620–1683), französischer Militär
 Nicolas de Saulx-Tavannes (1690–1759), Kardinal der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Sault
 Saux